Tjæreby (parochie, Hillerød), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Hillerød
 Tjæreby (parochie, Slagelse), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Slagelse

Diverse gehuchten met deze naam:
Tjæreby (Hillerød)
Tjæreby (Idestrup)
Tjæreby (Skælskør) 
Tjæreby (Terslev)
Tjæreby (Tårnborg)
Tjæreby (Vor Frue Sogn)